Расширение — процесс действия, обозначаемого глаголом , либо результат такого действия.

Расширение также может означать:

 Расширение группы — математический термин.
 Расширение поля — математический термин.
 Расширение Вселенной — процесс отдаления галактик друг от друга в масштабах всей Вселенной.
 Тепловое расширение — изменение линейных размеров и формы тела при изменении его температуры.
 Расширение вещества — увеличение объёма при сохранении массы, и, следовательно, уменьшение плотности вещества или объекта.

В информатике 
 Расширение имени файла — специальная часть имени файла в некоторых операционных системах, указывающая на его формат.
 Расширение (ПО) — программный модуль для расширения функциональности, подключаемый пользователем к основному приложению:
 Расширение браузера
 Расширение (Mozilla) — способ расширения приложений от Mozilla Foundation.
 Расширения (Opera) — способ расширения браузера Opera.
 Расширения (Google Chrome) — способ расширения браузера Google Chrome.
 Дополнение (компьютерные игры) — пакет с новыми уровнями или изменённым геймплеем к существующей компьютерной игре.

См. также 
 Расширяемость
 Варикозное расширение вен
 Карта расширения
 Расширение физических адресов